L'édition 2018 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits 

On note les forfaits de l'Italienne Sara Errani, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Russe Elena Vesnina, de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de la Slovène Polona Hercog, de la Roumaine Irina-Camelia Begu et de la Croate Petra Martić. Elles sont respectivement remplacées par Anna Karolína Schmiedlová, Tamara Zidanšek, Varvara Lepchenko, Viktoriya Tomova, Vera Zvonareva, Olga Danilović et Irina Maria Bara.

La Lettonne Anastasija Sevastova doit déclarer forait avant son quart de finale face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, cela à cause d'une blessure à la cuisse gauche.

La Slovène Tamara Zidanšek abandonne dans le 3 (5-2) set de sa demi-finale face à la Bulgare Anastasia Potapova, souffrant d'une gastro-intestinale.

Lauréates 
La Serbe Olga Danilović, repêchée pour remplacer Irina-Camelia Begu, remporte son premier titre WTA face à la Russe Anastasia Potapova, invitée du tournoi, en 3 sets (7-5, 6-7, 6-4).

Les Russes Anastasia Potapova et Vera Zvonareva remportent le tournoi en double. C'est leur premier titre ensemble mais le 8e de Vera Zvonareva et le 1er titre Anastasia Potapova. La paire réussit à dominer la Russe Alexandra Panova et la Kazakhe Galina Voskoboeva alors qu'elles viennent à peine de terminer leur demi-finale et que Anastasia Potapova enchaîne un troisième (deux en double un en simple).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Moscou
Sport en Russie en juillet 2018
Tennis en Russie en 2018
Tennis en juillet 2018